Aureole har flere betydninger:

 Aureole betyder glorie og berømmelse.
 Aureole er en restaurantkæde i Las Vegas og New York.
 Aureole (ballet) er en ballet af Paul Taylor fra 1962.